Конопльов Анатолій Олександрович ( 1943 р.) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника та півзахисника.
 Конопльов Андрій Анатолійович (1977—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни; Герой України (посмертно).
 Конопльов Борис Михайлович (1912—1960) — начальник та головний конструктор ОКБ-692, лауреат Сталінської премії.
 Конопльов Володимир Андрійович (1940—2016) — український легкоатлет, ультрамарафонець.